Борис Иосифович Боровский (30 мая 1930 года, Витебск — 15 сентября 2013, Хеппенхайм, Германия) — советский и украинский артист. Заслуженный артист Украины (1993).

Биография 
Окончил театральную студию при Белорусском драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске (1950). С 1950 по 1955 год — артист этого театра, с 1957 по 1961 год — в Свердловской филармонии, с 1963 по 1965 — в Театре оперетты в Пятигорске, с 1965 по 1970 год снова в Свердловске.

С 1970 по 1998 год — артист Одесского театра музыкальной комедии, солист-вокалист.

Исполнитель острохарактерных ролей.

Последние годы жизни (с 1998 года) жил в Германии.

Театральные работы 
 «Трёхгрошовая любовь» — Джонатан Пичем
 «Принцесса цирка» И. Кальмана — Пеликан
 «Российский секрет» В. Дмитриева — Купець Грознов
 «Летучая мышь» Й. Штраусса — Черговый
 «Весёлая вдова» Ф. Легара — Негош

Фильмография 

  — Званый вечер с итальянцами (фильм-спектакль) — Поль
  — Рассказы о Кешке и его друзьях — сосед
  — Волны Чёрного моря — отдыхающий
  — Красные дипкурьеры — работник тира
  — Где ты был, Одиссей? — посетитель уличного кафе
 1978 — Квартет Гварнери — биндюжник
  — Трест, который лопнул — директор цирка
  — Вольный ветер — трактирщик
  — Любочка — физрук
  — Белая кость — эпизод
 1988 — Приморский бульвар — меняющий квартиру
 1988 — Утреннее шоссе
  — Светлая личность — портной в лифте
  — По ком тюрьма плачет… — судья
 1991 — Сыщик петербургской полиции — эпизод
  — Воздушные пираты — пассажир
  — Чтоб на нас напали деньги (короткометражный)
  — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах — эпизод
 1994 — Мсье Робина — адмирал Дерибас
 1994 — Мужчина легкого поведения — профессор медицины
  — Возвращение «Броненосца» — ''режиссер
  — Танго над пропастью

Примечания

Ссылки 
Енциклопедія Сучасної України. БОРО́ВСЬКИЙ Борис Йосипович

Персоналии:Одесса
Персоналии:Одесский театр музкомедии
Актёры Украины
Актёры СССР